Leonor puede hacer referencia a:

Nombre 

 Leonor (nombre) (tiene las variantes Leonora, Eleanor, y Eleonora), nombre de pila femenino de origen medieval.

Mujeres

Realeza y nobleza 

 Leonor Álvarez de Toledo y Osorio (1522-1562), noble española y duquesa de Florencia (1539).
 Leonor Catalina de Zweibrücken (1626-1692).
 Leonor de Alburquerque (1374-1435), reina consorte de FernandoI de Aragón (1412-1416).
 Leonor de Anjou (reina de Sicilia) (1289-1341), hija de CarlosII de Nápoles y María de Hungría, y esposa de FedericoIII de Sicilia.
 Leonor de Aquitania (1122-1204), duquesa de Aquitania, reina consorte de LuisVII de Francia, luego reina consorte de EnriqueII de Inglaterra (1122-1204).
 Leonor de Aragón (1358-1382), reina consorte de JuanI de Castilla (1379-1382). Hija de PedroIV «el Ceremonioso», rey de Aragón.
 Leonor de Aragón (1402-1445), reina consorte de EduardoI de Portugal (1433-1438). Hija de FernandoI de Aragón.
 Leonor de Arborea (1347-1404), jueza de Arborea (1383-1404).
 Leonor de Austria, reina consorte de ManuelI de Portugal (1519-1521) y de FranciscoI de Francia (1530-1547). Primogénita de FelipeI «el Hermoso» y Juana de Castilla.
 Leonor de Bohun (1366-1399), noble inglesa.
 Leonor de Borbón (n.2005), princesa de Asturias, hija de los reyes FelipeVI de España y Letizia Ortiz.
 Leonor de Castilla (1191-1244), reina consorte de JaimeI el Conquistador (1221-1229). Hija de AlfonsoVIII de Castilla y Leonor de Plantagenet.
 Leonor de Castilla (1241-1290), reina consorte de EduardoI de Inglaterra (1241-1290). Hija de FernandoIII «el Santo».
 Leonor de Castilla (1307-1359), reina consorte de AlfonsoIV de Aragón (1329-1336). Hija de FernandoIV de Castilla.
 Leonor de Castilla (princesa de Asturias) (1423-1425), hija de JuanII de Castilla.
 Leonor de Guzmán, madre de 10 hijos naturales de AlfonsoXI de Castilla (uno de ellos sería rey: EnriqueII el de las Mercedes, iniciando la dinastía Trastámara).
 Leonor de Inglaterra (1215-1275), hija de JuanI de Inglaterra, esposa de Simón de Montfort, VIconde de Leicester.
 Leonor de Inglaterra (1269-1297), hija de EduardoI, prometida de AlfonsoIII de Aragón y esposa de EnriqueIII de Bar.
 Leonor de la Vega (), aristócrata de Cantabria.
 Leonor de Normandía (1011-1071), hija de RicardoII de Normandía.
 Leonor de Portugal (1328-1348), reina consorte de PedroIV el Ceremonioso. Hija del rey AlfonsoIV de Portugal.
 Leonor de Portugal (1434-1467), emperatriz consorte de FedericoIII de Habsburgo (1434-1467). Hija de EduardoI de Portugal.
 Leonor de Provenza (1223-1291), reina consorte de EnriqueIII de Inglaterra.
 Leonor de Sicilia (1325-1375), reina de Aragón.
 Leonor de Suecia (n.2014), hija de la princesa Magdalena de Suecia y Christopher O'Neill.
 Leonor de Trastámara (1350-1415), reina consorte de CarlosIII el Noble de Navarra (1403-1416). Hija de EnriqueII de Castilla.
 Leonor de Viseu (1458-1525), esposa de JuanII de Portugal.
 Leonor de Woodstock (1318-1355), hija de EduardoII, esposa de ReynoldII, conde de Gelderland.
 Leonor I de Navarra (1425-1479), reina de Navarra.
 Leonor Pérez de Guzmán y Coronel (m. después de 1341).
 Leonor Plantagenet, reina consorte de AlfonsoVIII de Castilla (1156-1214).
 Leonor Téllez de Meneses (1350-1386), reina consorte de FernandoI de Portugal.

Artes 
 Leonor Izquierdo (1894-1912), esposa y musa de Antonio Machado.

Historia 

 Léonor d'Estampes de Valençay (1589-1651).
 Leonore Niessen-Deiters (1879-1939).

Espectáculo 

 Leonor Benedetto (n.1941), actriz, directora y guionista argentina.
 Leonor González Mina (n.1934), cantante colombiana.
 Leonor Lavado (n.1987), actriz, yutubera, humorista e imitadora española.
 Leonor Manso (n.1948), actriz argentina de cine, teatro y televisión.
 Leonor Martín (n.1989), actriz y arquitecta  española.
 Leonor Marzano (1925-1991), cantante argentina.
 Leonor Oyarzún (1919-2022), 31.ª primera dama de Chile y orientadora familiar.
 Leonor Varela (n.1972), actriz y modelo chilena.
 Leonor Watling (n.1975), actriz y cantante española.

Cultura 

 Leonor (ópera) (n/d), ópera de Luis Baca.
 Leonor (película) (1975), película de Juan Luis Buñuel.
 «Leonor, madrastra», episodio (T2E6) de la serie de televisión argentina Mujeres asesinas.